Il singolare del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ivajlo Trajkov che ha battuto in finale David Miketa 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 Michal Tabara (primo turno)
 Karsten Braasch (secondo turno)
 Federico Browne (semifinali)

 Martin Spottl (quarti di finale)
 Gianluca Luddi (semifinali)
 Thomas Larsen (primo turno)
 Andy Fahlke (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 1999